Chamberlain este un nume de familie englez.  Oameni notabili includ pe cei de mai jos.
 Alec Chamberlain (născut în 1964), jucător de fotbal englez;
 Alex Oxlade-Chamberlain (născut în 1993), jucător de fotbal englez;
 Alexander Francis Chamberlain (1865–1914), antropolog canadian;
 Ardwight Chamberlain (născut în 1957), actor de voce;
 Austen Chamberlain (1863–1937), (fiul lui Joseph Chamberlain), politician britanic, laureat al Premiului Nobel pentru pace;
 Basil Hall Chamberlain (1850–1935), japonolog și poet britanic;
 Neville Chamberlain, prim-ministru al Regatului Unit în perioada 1937 -1940;
 Owen Chamberlain, fizician american , laureat al Premiului Nobel pentru fizică;
 Jay Chamberlain, pilot american de Formula 1;
 Richard Chamberlain (* 1934), actor american
 Warren D. Chamberlain (1927–2013), politician american;
 William Charles Chamberlain (1818–1878), contra-admiral britanic;
 William H. Chamberlain (1931–1972), politician american din statul ;
 Wilt Chamberlain (1936–1999),jucător de fotbal american.

Nume de familie engleze